Il existe plusieurs routes ayant comme numéro 573 dans le monde.

 RS-573 au Brésil
 Route européenne 573 traversant la Hongrie et l’Ukraine
 Route régionale 573 en Finlande
  dans certains pays